

Ізвестковий — селище міського типу, Облученський район, Єврейська автономна область
 Ізвестковий — селище, Амурський район, Хабаровський край
 Ізвестковий — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Ізвестковий — селище, Майминський район, Республіка Алтай

Див. також 
 Ізвесткова
 Ізвесткове